Кубок конструкторов Формулы-1 () – главная награда для конструкторов Формулы-1. Победитель определяется Международной автомобильной федерацией (FIA) на основе системы начисления очков на проводимых в течение сезона Гран-при Формулы-1.

До 1981 года официальное название звучало как международный кубок для конструкторов Ф1 (). С 1981 года закрепилось новое официальное название — всемирный кубок конструкторов (), как часть чемпионата мира Формулы-1 ().

Впервые был вручён в  году команде Vanwall. По окончании сезона  года кубок конструкторов выигрывали 15 различных конструкторов. Больше всего побед у Ferrari — 16 титулов, включая 6 подряд (—), однако больше всего побед подряд одержала команда Mercedes (—).

По сезонам 

Указаны только пилоты, по которым учтены очки в зачёт кубка конструкторов.
Указано количество очков, учтённое в зачёте кубка конструкторов.
Чемпион мира.
Указан номер машины у пилота, который начинал сезон.

По конструкторам 

Жирным шрифтом выделены команды, участвующие в чемпионате мира Формулы-1 сезона 2022

По нациям

По двигателям 

Жирным шрифтом выделены двигатели, использующиеся в чемпионате мира Формулы-1 сезона 2022

Курсивом выделены команды, участвующие в чемпионате мира Формулы-1 сезона 2022

Рекорды 
 Больше всего выигранных кубков конструкторов (шасси): Ferrari — 16 (, , —, , —, —, —)
 Больше всего выигранных кубков конструкторов подряд: Mercedes — 8 (—)
 Больше всего выигранных кубков конструкторов (двигатель): Ferrari — 16 (, , —, , —, —, —)
 Больше всего выигранных кубков конструкторов (шины): Goodyear — 26 (—, , —, —, —)

Примечания

Ссылки
 Статистика на statsf1.com
 Статистика на wildsoft.motorsport.com

Списки, связанные с Формулой-1
Формула-1